Steinhaus peut désigner :
Steinhaus, une commune autrichienne
Steinhaus, une localité d'Ernen et ancienne commune suisse
Hugo Steinhaus, un mathématicien polonais

Homonymie de toponyme